El término río Palmeira puede referirse a:

Río Palmeira (Río Grande del Sur): río brasileño que recorre el estado de Río Grande del Sur.
Río Palmeira (Goiás): río brasileño que recorre el estado de Goiás.